Reichelt är ett efternamn av tyskt ursprung men även etablerat i Norge. Det ingår i namn inom andra områden.

Personer med efternamnet Reichelt
 Franz Reichelt (1879–1912), österrikisk skräddare och fallskärmsdesigner
 Hannes Reichelt (född 1980), österrikisk alpin skidåkare
 Karl Ludvig Reichelt, flera personer
 Karl Ludvig Reichelt (läkare) (född 1933), norsk läkare
 Karl Ludvig Reichelt (teolog) (1877–1952), norsk missionär och sinolog

Biologi
 Reicheltia, släkte av blåsfiskar

Geografi

Antarktis
 Reicheltnevet, kulle i Östantarktis

Efternamnsförgreningssidor
Tyska efternamn
Norska efternamn

de:Reichelt